Резоареле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Олтіна.
 Резоареле () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.